est la formule brute de plusieurs isomères.

 bombykol, numéro CAS 
 muscone, numéro CAS